Les expressions « chien de berger roumain » ou « berger roumain » peuvent faire référence à plusieurs races de berger originaires de Roumanie :
 le chien de berger roumain de Bucovine ;
 le chien de berger roumain de Mioritza ;
 le chien de berger roumain des Carpathes ;
 le chien de berger roumain noir.